Гимерос, также Химерос, Гимер, Гимерот (, «сладкое томление, влечение, любовь, страсть»), — один из Эротов, древнегреческих богов любви; покровитель (персонификация) страстного желания, страстной любви. Иногда рассматривается как одно божество с Эротом, иногда — как брат Эрота и Потоса. Вместе с Эротом входил в свиту Афродиты.

В древнегреческой поэзии традиционно использовались три слова, близких по значению, для обозначения любовного желания: ,  и . В одном из диалогов Платона, «Кратиле» (IV век до нашей эры), объясняются отличия между этими понятиями:  — это любовное стремление не к настоящему, присутствующему здесь и сейчас, а к находящемуся где-то, отсутствующему предмету желания;  же, в отличие от , — это любовное стремление к предмету желания, которое находится здесь и сейчас, это бурный любовный поток, захватывающий душу и жаждущий дел, такой поток, который переносит к предмету желания душу;  же предстаёт любовью, возникающей «извне», «входящей через глаза», — и, в отличие от  и , не является частью «внутреннего любовного потока». Гимерос — олицетворение желания, которое близко к исполнению; это желание может быть и сладким, и очень болезненным — сжимающим сердце и грудь, затрудняющим дыхание, ослепляющим и оглушающим; в этом смысле Гимерос ближе к Потосу (олицетворению страстной неразделённой любви), нежели к Эроту.

Культа Гимероса как такового не было, его почитали как спутника Афродиты (иногда его упоминали как её сына). Считалось, что его жилище расположено рядом с Музами. На античной керамике Гимерос изображается на Олимпе в окружении Муз и Харит.

Платон сравнивает Гимероса с Ганимедом.

Гимерос, как и Потос, нередко изображались как спутники богини красоты и любви Афродиты: так, известна гидрия (керамический сосуд) V века нашей эры, на которой Гимерос и Потос в виде юношей изображены по бокам Афродиты; на медальоне VI века нашей эры изображена Афродита, которая держит на руках Гимероса и Потоса, имеющих вид бескрылых детей. Древнегреческий писатель и географ Павсаний в своём «Описании Эллады» (II век нашей эры) сообщает, что в Мегарах в храме Афродиты находятся три статуи богов любви работы Скопаса (жившего в IV веке до нашей эры): Эрота, Гимероса и Потоса. «Различны их функции, … как различны и их имена», — пишет Павсаний.

В честь Гимероса назван кратер Himeros на астероиде (433) Эрос из группы Амуров.

См. также 
 Древнегреческая мифология
 Соответствие римских и греческих богов

Примечания

Литература 
 
 
 

Древнегреческие боги
Боги любви и брака
Боги по алфавиту
Амур (мифология)